Крушель Елена Георгиевна - профессор кафедры Автоматизированные системы обработки информации и управления Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ. Имеет ученую степень - кандидат технических наук и ученое звание - профессор. Общий стаж работы по специальности 59 лет.

Биография 
Елена Георгиевна Крушель родилась 26 ноября 1939 г., в  городе Харьков, Украина.
Ее отец, Георгий Евгеньевич (1912— 1958), инженер-теплотехник, д. т. н., профессор кафедры теплоэнергетики Львовского политехнического института. Мать, Надежда Александровна, инженер-электрик, более 40 лет проработала преподавателем электротехники в вузе.

Студенческие годы 
После получения среднего образования (1956, Львов) Елена Георгиевна. поступила на энергетический факультет Львовского политехнического института, по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок», который окончила с отличием в 1961 г. Во время своего обучения была членом комсомольского бюро факультета, награждена золотой медалью за участие во Всесоюзном конкурсе научных работ студентов.

Работа в Киргизии 
После выпуска из Львовского политехнического института Елена Георгиевна была направлена на работу в Институт автоматики АН Киргизской ССР (город Фрунзе), где проработала с 1961 по 1977 г. в должности старшего инженера, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией автоматизированных систем управления производством. Она принимала активное участие в создании первых в Киргизии автоматизированных систем управления технологическими процессами. С 1961 по 1968 г. обучалась заочно в аспирантуре Института проблем управления АН СССР (Москва, науч. рук. академик АН СССР В. С. Пугачев), в 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вероятностные методы исследования автоматических систем с распределенными параметрами». В 1972 г. ей присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «Кибернетика».
С 1977 по 1993 г. Елена Георгиевна являлась заведующей отделом автоматизированных систем управления технологическими процессами на гидромелиоративных системах во ВНИИ комплексной автоматизации мелиоративных систем ВНПО «Союзводавтоматика» (г. Фрунзе). Руководила работами по созданию научного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами на крупных гидромелиоративных системах в СССР и Болгарии.

Во время работы в Киргизии Елена Георгиевна совмещала научно-исследовательскую работу с преподаванием во Фрунзенском политехническом институте в должности доцента, читала курсы лекций по математическим основам кибернетики, проектированию автоматизированных систем управления, теории больших иерархических систем управления.

Работа в Камышине 
В 1993 году, в период организации и становления Камышинского технологического института (филиала) Волгоградского государственного технического университета, администрация города Камышина пригласила Елену Георгиевну на работу в должности профессора кафедры «Информатика и вычислительная техника». Там она приняла активное участие в организации работы факультета информационных технологий КТИ (филиала) ВолгГТУ, благодаря чему в 1994 году была избрана деканом факультета. Также Елена Георгиевна приняла участие в формировании программы бакалавриата по направлению «Информатика и вычислительная техника» и инженерной специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». За время работы Елена Георгиевна стала первым организатором и исполнителем многих направлений деятельности не только на кафедре, но и в институте, и даже в городе: первой начала использовать компьютер в учебном процессе и применять мультимедийные технологии, первой выиграла грант РФФИ на выполнение научно-исследовательского проекта, является одной из первых, которая подготовила в Камышине научно-педагогических работников с высшей аттестацией. Осуществила постановку лекционных курсов и разработку методического обеспечения по восьми дисциплинам: «Теоретическая информатика», «Информатика для студентов экономических специальностей», «Математические основы кибернетики», «Компьютерная графика», «Основы теории управления», «Базы данных», «Теоретические основы автоматизированного управления», «Методы оптимизации». Читала курс лекций по дисциплинам: «Информатика», «Основы теории управления», «Методы оптимизации», «Алгоритмическое обеспечение АСОИУ», что продолжалось вплоть до 2022 года.

Научная работа 
Научная работа Елены Георгиевны основывалась на нескольких направлениях:

 Системный анализ в области экологии и мониторинга атмосферного воздуха;
 Моделирование урбанистических процессов;
 Управление в социальных и технических системах.

На данный момент научная активность Елены Георгиевны насчитывает 295 опубликованных статей, из которых 33 статьи были опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией, 16 публикаций в изданиях, включенных в международную базу данных Scopus.

Наиболее значимые научные работы:

Статьи из перечня ВАК:

 Крушель Е.Г., Степанченко И.В., Панфилов А.Э. Экологический мониторинг атмосферного воздуха небольших городов. Модели и алгоритмы: Монография. – М.: Академиздатцентр «Наука», 2012. – 118 с.
 Крушель Е.Г., Степанченко О.В. Синтез и моделирование цифровых управляющих систем с двойной шкалой времени: Монография. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 96 с.
 Об алгоритме идентификации параметров выбросов вредных веществ в атмосферу/ Е.Г. Крушель, И.В. Степанченко/ Вестник компьютерных и информационных технологий. ООО "Издательский дом "СПЕКТР", М:– 2013.– №10.– с.37-42.
 Крушель Е. Г., Степанченко И. В., Программный комплекс для исследования цифровых систем управления с информационным запаздыванием / Датчики и системы. - 2002.-11. - С. 12-15.
 Крушель Е. Г., Учебно-методический комплекс по дисциплине "Основы теории управления" / Известия ВолгГТУ, серия "Новые образовательные технологии обучения в вузе". - 2003.-3. - 9. - С.163-166.
 Крушель Е. Г., Степанченко О. В., Синтез и моделирование алгоритмов управления объектами с разнотемповыми характеристиками / Известия Тульского гос. ун-та. Сер. Технологическая системотехника. - 2004.-1. - 2. - с. 225-235.
 Крушель Е. Г., Панфилов А. Э., Компьютерная поддержка обучения студентов-системотехников основам проектирования АСОИУ / Известия ВолгГТУ: Серия "Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе". - 2006.-8. - C. 192-193.
 Крушель Е. Г., Панфилова Н. А., Компьютерная поддержка изучения принципов разработки системы управления объектами с непрерывным характером производства / Известия ВогГТУ. Серия: Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах. - 2007.-1. - С. 80-83.
 Крушель Е. Г., Семенов В. Г., Степанченко И. В., Сургутанов В. В., Нелинейные алгоритмы регулирования микроклимата / Известия ВогГТУ. Серия: Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах. - 2007.-9. - С. 85-88.
 Семенов В. Г., Крушель Е. Г., Математическая модель микроклимата теплицы / Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2009.-6(54). - С. 32-35.

Статьи, находящиеся в иностранных базах (Scopus, Web of Science):

 The Two-level Intelligent Algorithm for the Atmosphere Pollutants Dissipa-tion Checkup in the Small Town Ecological Monitoring System: статья/ E.G.Krushel, I.V.Stepanchenko // “Communications in Computer and In-formation Science”.– Springer International Publishing. –2015.– v.535.– pp.500-514.
 An experience of optimization approach application to improve the urban passenger transport structure/ E.G.Krushel, I.V.Stepanchenko, A.E.Panfilov, E.D.Berisheva// «Knowledge-Based Software Engineering».– Springer International Publishing –2014.–v.466.–pp. 27-39.
 Landscaping State Modeling in a Small Town / Krushel E. G., Stepanchenko I. V., Stepanchenko O. V., Panfilov A. E. // World Applied Sciences Journal. - 2013.-Vol. 25, No. 12. - С. 1669-1675.
 Forecasting Model of Small City Depopulation Processes and Possibilities of Their Prevention / Krushel E. G., Stepanchenko I. V., Panfilov A. E., Kharitonov I. M., Berisheva E. D. // Knowledge-Based Software Engineering : Proceedings of 11th Joint Conference, JCKBSE 2014 (Volgograd, Russia, September 17-20, 2014) : ed. by A. Kravets, M. Shcherbakov, M. Kultsova, Tadashi Iijima : Series: Communications in Computer and Information Science ; Vol. 466 / Volgograd State Technical University [etc.]. – [Б/м]. - Springer International Publishing, 2014. - P. 446-456.
 On the pollutants sources parameters identification problem under the conditions of the pollutants dissipation zone incomplete information portrait / Stepanchenko I. V., Krushel E. G., Privalov O. O. // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM : Chelyabinsk, Russia, 19-20 May 2016 / South Ural State UniversityChelyabinsk. - Russian Federation, 2016. - Article number 7911615.
 On the Possibilities of the Cyber-Physical Approach to Study the Frequency Properties of a Closed-Loop System with Incomplete Information About the Control Plant Model / Potafeeva E. S., Ogar T. P., Panfilov A. E., Stepanchenko I. V., Krushel E. G., // Cyber-Physical Systems: Modelling and Industrial Application / eds.: A. G. Kravets, A. A. Bolshakov, M. Shcherbakov. – Cham (Switzerland) : Springer Nature Switzerland AG, 2022. – P. 161-176. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-95120-7_15. – (Book ser. Studies in Systems, Decision and Control (SSDC) ; vol. 418).
 Algorithm for Generating Passenger Traffic at Stops for the Urban Transport System Model / Shekhovtsov S. I., Ogar T. P., Panfilov A. E., Stepanchenko I. V., Krushel E. G. // Society 5.0: Human-Centered Society Challenges and Solutions / eds.: A. G. Kravets, A. A. Bolshakov, M. Shcherbakov. – Cham (Switzerland) : Springer Nature Switzerland AG, 2022. – P. 315-327. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-95112-2_26. – (Book ser. Studies in Systems, Decision and Control (SSDC) ; vol. 416)

Помимо публикаций статей, Крушель Елена Георгиевна руководила и участвовала в выполнении 4 грантов:

 Модели и алгоритмы для систем управления качеством пассажирского автотранспортного обслуживания населения в небольших городах (на примере г. Камышина Волгоградской обл.), 15-47-02321, 2015;
 Интеллектуальная информационная система прогнозирования качества атмосферного воздуха для небольшого города, 14-07-97011, 2014;
 Модели и алгоритмы для подсистем управления качеством жизни небольшого города, препятствующие его депопуляции (на примере г. Камышина Волгоградской обл.), 13-07-97033, 2013;
 Возрождение экологического мониторинга в системе управления качеством жизни небольшого города (на примере г.Камышина Волгоградской обл.), 07-08-96616, 2007.
Елена Георгиевна принимала участие в выполнении нескольких десятков научных хоздоговорных работ с предприятиями города Камышина.

Подготовка кадров высшей квалификации 
Под руководством Елены Георгиевны кандидатами технических наук стали 13 человек:

 Асанов М.С. (1974 г.). Тема диссертации: «Оптимизация замкнутых систем управления с учетом ограниченного быстродействия технических систем»;
 Белоус И.Г.(2010 г.). Тема диссертации: «Модели и алгоритмы управления объектами со стохастическим механизмом формирования показателей качества готовой продукции (на примере шаровой мельницы сухого помола цемента»;
 Брусиловский Р.Д. (1975 г.). Тема диссертации: «Некоторые алгоритмы управления стохастическими распределенными процессами теплообмена»;
 Гаврилец Е.З. (1979 г.). Тема диссертации: «Модели и алгоритмы динамического планирования в автоматизированных системах»;
 Галушкин В.А. (1980 г.). Тема диссертации: «Исследование взаимодействия планирования и стимулирования в системе управления экономическими объектами (вопросы методики применения машинных экономических экспериментов)»;
 Поляк Е.Г. (1989 г.). Тема диссертации: «Модели и алгоритмы динамического планирования водопользования в АСУ ТП»;
 Рычков В.А. (1987 г.) Тема диссертации: «Алгоритмы оперативного управления водораспределением в межхозяйственной сети открытых каналов с резервными емкостями»;
 Салова Т.Л. (1991 г.). Тема диссертации: «Исследование многошаговых алгоритмов оперативного управления транспортированием воды и их реализация в АРМ-водораспределение»;
 Степанченко И.В. (2002 г.). Тема диссертации: «Исследование влияния ограниченности параметров технических средств на выбор и реализацию алгоритмов управления динамическими процессами»;
 Степанченко О.В. (2003 г.). Тема диссертации: «Исследование и синтез алгоритмов управления дискретными разнотемповыми процессами»;
 Сургутанов В.В. (2005 г.). Тема диссертации: «Развитие методов эволюционных вычислений для моделирования самоорганизации в децентрализованных социальных и технических системах»;
 Сиделев А.А.(2018 г.). Тема диссертации: «Формирование семестрового расписания учебных занятий в профессиональных образовательных организациях»;
 Харитонов И.М. (2011 г.). Тема диссертации: «Модели и алгоритмы планирования учебного процесса вуза на основе модульно-компетентностного подхода».
Из ее учеников докторами наук стали:

 Степанченко И.В. (2016 г.). Тема диссертации: «Поддержка принятия решений для задач экологического мониторинга атмосферного воздуха в городах».

Награды и достижения 
За свою работу Крушель Елена Георгиевна неоднократно получала разного рода награды. В их числе:

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Медаль «За трудовое отличие»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Почетный знак «За заслуги перед городом Камышином».

Ссылки 
 https://infokam.su/n38638.html
 https://www.kti.ru/publications.aspx?t=1&id=734&p=138&aid=366
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55915887400
 https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=563262
 https://pub.kti.ru/index.aspx

Персоналии по алфавиту